|-
| 26601 - ||  || 26 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26602 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26603 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26604 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26605 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26606 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26607 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26608 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26609 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26610 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26611 Madzlandon ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26612 - ||  || 30 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 26613 - ||  || 3 aprilie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 26614 - ||  || 5 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 26615 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26616 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26617 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26618 Yixinli ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26619 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26620 Yihuali ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26621 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26622 Maxwimberley ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26623 - ||  || 8 aprilie 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 26624 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26625 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26626 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26627 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26628 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26629 Zahller ||  || 12 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 26630 - ||  || 12 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 26631 - ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26632 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26633 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26634 Balasubramanian ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26635 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26636 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26637 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26638 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26639 Murgaš ||  || 5 mai 2000 ||  || 
|-
| 26640 Bahýľ ||  || 9 mai 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 26641 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26642 Schlenoff ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26643 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26644 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26645 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26646 - ||  || 31 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26647 - || 2000 LT || 2 iunie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 26648 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26649 - ||  || 30 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 26650 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26651 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26652 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26653 Amymeyer ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26654 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26655 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26656 Samarenae ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26657 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26658 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26659 Skirda ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26660 Samahalpern ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26661 Kempelen ||  || 27 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 26662 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26663 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26664 Jongwon ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26665 Sidjena ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26666 Justinto ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 26667 Sherwinwu ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26668 Tonyho ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26669 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26670 - ||  || 30 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26671 Williamlopes ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26672 Ericabrooke ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26673 - ||  || 20 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 26674 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26675 - || 2001 EZ || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26676 - ||  || 2 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 26677 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26678 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26679 Thomassilver ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26680 Wangchristi ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26681 Niezgay ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26682 Evanfletcher ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26683 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26684 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26685 Khojandi ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26686 Ellenprice ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26687 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26688 Wangenevieve ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26689 Smorrison ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26690 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26691 Lareegardner ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26692 - ||  || 21 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26693 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26694 Wenxili ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26695 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26696 Gechenzhang ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26697 - ||  || 29 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26698 - ||  || 31 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26699 Masoncole ||  || 30 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26700 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-